VH1 peut désigner :
 VH1, une chaîne de télévision musicale américaine appartenant à Viacom Media Networks ;
 VH1, une chaîne de télévision musicale danoise appartenant à Viacom Media Networks ;
 VH1, une chaîne de télévision musicale britannique appartenant à Viacom Media Networks ;
 VH1, une chaîne de télévision musicale européenne appartenant à Viacom Media Networks ;
 VH1, une chaîne de télévision musicale polonaise appartenant à Viacom Media Networks ;
 VH1, une chaîne de télévision musicale italienne appartenant à Viacom Media Networks ;
 VH1, une chaîne de télévision musicale allemande appartenant à Viacom Media Networks.